Capim-da-praia é o nome vulgar de diversas plantas:
Capim-angola (Echinochloa polystachya)
Capim-marinho (Spartina alterniflora)
Panicum fistulosum ou capim-canudinho
Paspalum fasciculatum ou capim-gengibre
Paspalum distichum
Paspalum vaginatum
Spartina ciliata

Desambiguações de vegetais